Santa Vitoria do Palmar steht für:
 Santa Vitória do Palmar, eine Stadt im brasilianischen Bundesstaat Rio Grande do Sul
 Santa Vitoria do Palmar (Meteorit), ein in der Nähe der gleichnamigen Stadt gefundener Meteorit